Haba est un nom de famille assez répandu en Afrique de l'Ouest (principalement en Guinée, en Côte d'Ivoire et au Libéria).

Patronyme 

 Belgacem Haba, un scientifique, professeur et inventeur algérien ;
 Paul Haba (née en 1959), un athlète guinéen.

Toponyme 

 Haba, une ville du Burkina Faso ;
 La Haba, une commune espagnole.

Autres 
 Haba, une société allemande, active dans le domaine du jouet
 Olam Haba, une croyance fondamentale du judaïsme
 Haba Haba, une chanson de Stella Mwangi sortie en 2011

Patronyme guinéen
Patronyme ivoirien